Parti radical ukrainien (de Galicie) fondé en 1890; 
Parti radical ukrainien (de Kiev) fondé en 1904;
Parti radical démocratique ukrainien fondé en 1905; 
Parti radical d'Oleh Liachko fondé en 2010;